Gerking ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Hennings (* 1984 in Leer als Christina Gerking), deutsche Rudersportlerin 
 Wilhelm Gerking (Politiker) (1896–1954), Politiker (NSDAP), MdPL Hannover
 Wilhelm Gerking (Fußballfunktionär) (?–?), ehemaliger Präsident/Vorsitzender des SV Werder Bremen (1920), siehe Werder Bremen/Namen und Zahlen#Präsidenten/Vorsitzende